La Coppa di Germania 2018-2019 si è svolta dal 21 ottobre 2018 al 24 febbraio 2019: al torneo hanno partecipato diciannove squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la sesta volta allo .

Regolamento 
Le squadre hanno disputato primo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2018
Pallavolo nel 2019
 2018-2019